Предтечи — термин, синоним понятия предшественник, к которому могут относиться:

 Предтечи — компьютерная игра
 Предтечи — жанр фантастики

См. также 

 Предтеча
 Предшественник
 Прекурсор